Emiliano Testini (1977) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Franco Testini (1966) – monaco buddhista italiano
 Pasquale Testini (1924-1989) – archeologo e docente universitario italiano